Die drei kleinen Schweinchen bezeichnet:

 Die drei kleinen Schweinchen, englisches Märchen
 Die drei kleinen Schweinchen (1933), US-amerikanischer Kurzfilm von Burt Gillett (1933)
 Die drei kleinen Schweinchen (1996), kanadischer Zeichentrickfilm von Karl Holman (1996)